1-butyn, CH≡CCH2CH3
 2-butyn, CH3C≡CCH3
 1,2-butadien, CH2=C=CHCH3
 1,3-butadien, CH2=CHCH=CH2
 cyklobuten, 
 1-metylocyklopropen, 
 3-metylocyklopropen
 metylenocyklopropan